Příjmení Gunnarsson nosí více významných osobností:

 Aron Gunnarsson (* 1989) – islandský fotbalový záložník
 David Gunnarsson (* 1976) – švédský umělec
 Gunnar Gunnarsson (1889–1975) – islandský spisovatel

Externí odkazy